Углы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Углы — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Углы — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Углы — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Углы — деревня в Докшицком районе Витебской области, Бегомльский сельсовет.
 Углы — деревня в Докшицком районе Витебской области, Березинский сельсовет.
 Углы — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Углы — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Углы — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Углы — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Углы — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Углы — агрогородок в Брагинском районе Гомельской области.
 Углы — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Углы — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Углы — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Углы — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Углы — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Углы — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Углы — хутор в Щучинском районе Гродненской области, Василишковский сельсовет.
 Углы — деревня в Щучинском районе Гродненской области, Остринский сельсовет.
 Углы — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Углы — деревня в Воложинском районе Минской области, Вишневский сельсовет.
 Углы — деревня в Воложинском районе Минской области, Ивенецкий сельсовет.
 Углы — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Углы — деревня в Логойском районе Минской области.
 Углы — деревня в Минском районе Минской области.
 Углы — деревня в Стародорожском районе Минской области.
 Углы — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Углы — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Углы — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Углы — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Углы — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Углы — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Углы — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Углы — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.

Украина 
 Углы — село в Ковельском районе Волынской области.
 Углы — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Углы — село в Сарненском районе Ровненской области.
 Углы — посёлок в Семёновском районе Черниговской области.
 Углы — до 1964 г. название села Партизанское в Ковельском районе Волынской области.

См. также 
 Углы-2
 Угол (значения)
 Углы Эйлера
 Углы установки колёс
 Спас-Углы